Смышляево — название населённых пунктов:
 Смышляево — посёлок в Прокопьевском районе Кемеровской области.
 Смышляево — деревня в Лебяжском районе Кировской области.